GFU est un sigle qui peut désigner :
 Groupe de formation universitaire, un cursus de formation interne à l'Église catholique en France ;
 Grande fraternité universelle, une institution humanitaire qui vise à rassembler la science, l'art et la religion pour une amélioration intellectuelle et une rééducation spirituelle de l'humanité ;
 George Fox University (en français, Université George Fox), une université américaine située à Newberg dans l'Oregon.